Die Fußball-Landesklasse Mecklenburg 1950/51 war die fünfte Austragung der Fußball-Landesklasse Mecklenburg. Mit der in dieser Spielzeit neu eingeführten DDR-Liga waren die Landesklassen ab sofort nur noch drittklassig. Die Landesklasse Mecklenburg wurde zu dieser Saison auf zwölf Mannschaften verkleinert und erstmals mit nur einer Staffel im Rundenturnier ausgetragen. Die SG Volkspolizei Schwerin setzte sich deutlich mit 14 Punkten Vorsprung vor der BSG Lederwerke Neustadt-Glewe durch und stieg somit in die DDR-Fußball-Liga 1951/52 auf.

Da zur kommenden Spielzeit die Landesklasse auf 14 Mannschaften aufgestockt wurde, gab es in dieser Saison keine Absteiger. Die BSG Motor Warnemünde und die BSG Stahl Ueckermünde stiegen aus den Bezirksklassen auf.

Abschlusstabelle

Literatur 
 D.F.S.F (Hrsg.): DDR-Chronik – DDR-Fußball 1949–1991 (Band 1). Berlin 2011.

Weblinks 
 www.f-archiv.de: Landesliga Mecklenburg 1950/51

Fußballsaison 1950/51
1950